Des Moines Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Des Moines Township (Boone County, Iowa)
 Des Moines Township (Dallas County, Iowa)
 Des Moines Township (Jasper County, Iowa)
 Des Moines Township (Jefferson County, Iowa)
 Des Moines Township (Lee County, Iowa)
 Des Moines Township (Pocahontas County, Iowa)
 Des Moines Township (Polk County, Iowa)
 Des Moines Township (Van Buren County, Iowa)
 Des Moines Township (Minnesota)
 Des Moines Township (Missouri)